Mužská dvouhra Miami Open 2021 probíhala na přelomu března a dubna 2021. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Miami Gardens nastoupilo devadesát šest hráčů. Třináct z nich se probojovalo z kvalifikace. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. 

Obhájcem titulu z roku 2019 byl švýcarský šestý hráč světa Roger Federer, který do turnaje nezasáhl pro nedostatečnou herní přípravu. Po odhlášení světové jedničky Novaka Djokoviće a trojky Rafaela Nadala se tak Miami Open 2021 stal prvním mastersem od pařížského BNP Paribas Masters 2004, do něhož nezasáhl ani jeden z členů tzv. Velké trojky. Celkově účast odřeklo 31 tenistů z první světové stovky včetně osmi členů Top 20 s Dominicem Thiemem a Stanem Wawrinkou. Po odstoupení Andyho Murrayho se rovněž jedná o první masters od Canada Masters 1996, kde startoval Thomas Muster, s pouze jediným grandslamovým šampionem v soutěži, jímž byl Chorvat Marin Čilić. 

Vítězem se stal dvacátý šestý nasazený Hubert Hurkacz, jenž ve finále za 1.45 hodiny zdolal 19letou turnajovou jedenadvacítku Jannika Sinnera z Itálie po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si po výhře na Delray Beach Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Na floridských turnajích prodloužil sérii neporazitelnosti na 10 utkání. 24letý tenista se tak stal prvním Polákem v historii, který triumfoval v sérii masters. Bodový zisk jej premiérově posunul do elitní světové dvacítky, na 16. příčku. Rovněž Sinner si vylepšil žebříčkové maximum, když mu patřilo 23. místo. Oba finalisté byli příležitostnými spoluhráči ve čtyřhře.

Již v předchozí fázi turnaje se Hubert Hurkacz stal prvním polským semifinalistou v sérii masters od Jerzyho Janowicze na Paris Masters 2012. Výhrou nad Stefanosem Tsitsipasem vylepšil vzájemnou bilanci proti hráčům první světové pětky na tvrdém povrchu na 4–1.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
  Federico Gaio

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2021